Vairac steht für:
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Vayrac im Département Lot, Frankreich
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Vérac im Département Gard, Frankreich
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Veyrac im Département Haute-Vienne, Frankreich